Barcice bezeichnet Dörfer in Polen:
 Barcice (Ryjewo), Dorf der Gmina Ryjewo in der Woiwodschaft Pommern
 Barcice (Somianka), Dorf der Gmina Somianka in der Woiwodschaft Masowien
 Barcice (Stary Sącz), Dorf der Gmina Stary Sącz in der Woiwodschaft Kleinpolen